Kagura – danza rituale giapponese
 Kagura – personaggio dell'anime e manga Azumanga daiō
 Kagura – personaggio dell'anime e manga Inuyasha
 Kagura – gruppo musicale rock nordirlandese
 Kagura – gruppo etnico della Tanzania